Cygnus může znamenat:
 Labuť – velký vodní pták
 Cygnus (kosmická loď)
 Cygnus X-1 – zdroj rentgenového záření v souhvězdí Labutě, pravděpodobně černá díra
 Souhvězdí Labutě
 Cygnus Solutions, tvůrce nástrojů GNU binutils a emulačního prostředí Cygwin